Sprengkörper steht für:

 Bombe
 Granate
 Knallkapsel
 Knallkörper
 Mine
 Rohrbombe
 Sprengkopf

Siehe auch:
 Liste von Explosionswaffen